Taza peut désigner:

Toponyme 
 Taza, ville située au nord-est du Maroc
 Province de Taza, province du Maroc
 Parc national de Taza
 Taza-Al Hoceïma-Taounate, ancienne région administrative du Maroc.

Personnes 
 Taza (chef chiricahua)

Cinéma 
 Taza, personnage du film Taza, fils de Cochise

Voir aussi 
 Bab Taza, ville du Maroc
 Tazza, série de films

Homonymie de toponyme